Kudrnáč může být:

 kudrnáč – plemeno holuba domácího charakteristické bohatě zkadeřeným peřím na křídlech

příjmení
 viz Kudrnáč (příjmení)